Saint-Laurent oder Saint Laurent (von Laurentius) steht für:
 Villa Saint-Laurent, Frankreich
 Saint-Laurent (Montreal), Stadtteil Montreals
 Boulevard Saint-Laurent, Straße in Montreal
 Saint-Laurent (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal
 Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans, Gemeinde in Kanada
 Saint Laurent (Film), Film von Bertrand Bonello
 St. Laurent, Rebsorte
 Louis S. St-Laurent, kanadisches Schiff
 Kernkraftwerk Saint-Laurent, französisches Kernkraftwerk

Personen:
 Laurentius von Rom († 258), Heiliger der katholischen Kirche
 André St. Laurent (* 1953), kanadischer Eishockeyspieler
 Dollard St. Laurent (1929–2015), kanadischer Eishockeyspieler
 Julie de Saint-Laurent, Mätresse von Prinz Eduard August, Herzog von Kent und Strathearn
 Louis Saint-Laurent (1882–1973), zwölfter Premierminister Kanadas
 Sam St. Laurent (* 1959), kanadischer Eishockeytorwart
 Yves Saint Laurent (1936–2008), französischer Modeschöpfer

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Laurent (Ardennes), Département Ardennes
 Saint-Laurent (Cher), Département Cher
 Saint-Laurent (Creuse), Département Creuse
 Saint-Laurent (Côtes-d’Armor), Département Côtes-d'Armor
 Saint-Laurent (Haute-Garonne), Département Haute-Garonne
 Saint-Laurent (Haute-Savoie), Département Haute-Savoie
 Saint-Laurent (Lot-et-Garonne), Département Lot-et-Garonne

Gemeinden in Frankreich mit Namenszusatz:
 Saint-Laurent-Blangy, Département Pas-de-Calais
 Saint-Laurent-Bretagne, Département Pyrénées-Atlantiques
 Saint-Laurent-Chabreuges, Département Haute-Loire
 Saint-Laurent-d’Agny, Département Rhône
 Saint-Laurent-d’Aigouze, Département Gard
 Saint-Laurent-d’Andenay, Département Saône-et-Loire
 Saint-Laurent-d’Arce, Département Gironde
 Saint-Laurent-de-Belzagot, Département Charente
 Saint-Laurent-de-Brèvedent, Département Seine-Maritime
 Saint-Laurent-de-Carnols, Département Gard
 Saint-Laurent-de-Cerdans, Département Pyrénées-Orientales
 Saint-Laurent-de-Céris, Département Charente
 Saint-Laurent-de-Chamousset, Département Rhône
 Saint-Laurent-de-Cognac, Département Charente
 Saint-Laurent-de-Condel, Département Calvados
 Saint-Laurent-de-Cuves, Département Manche
 Saint-Laurent-de-Gosse, Département Landes
 Saint-Laurent-de-Jourdes, Département Vienne
 Saint-Laurent-de-la-Barrière, ehemalige Gemeinde im Département Charente-Maritime, heute: La Devise
 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Département Aude
 Saint-Laurent-de-la-Plaine, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Saint-Laurent-de-la-Prée, Département Charente-Maritime
 Saint-Laurent-de-la-Salanque, Département Pyrénées-Orientales
 Saint-Laurent-de-la-Salle, Département Vendée
 Saint-Laurent-de-Lévézou, Département Aveyron
 Saint-Laurent-de-Lin, Département Indre-et-Loire
 Saint-Laurent-de-Mure, Département Rhône
 Saint-Laurent-de-Muret, Département Lozère
 Saint-Laurent-de-Neste, Département Hautes-Pyrénées
 Saint-Laurent-des-Arbres, Département Gard
 Saint-Laurent-des-Autels, Ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Saint-Laurent-des-Bâtons, Département Dordogne
 Saint-Laurent-des-Bois (Eure), Département Eure
 Saint-Laurent-des-Bois (Loir-et-Cher), Département Loir-et-Cher
 Saint-Laurent-des-Combes (Charente), Département Charente
 Saint-Laurent-des-Combes (Gironde), Département Gironde
 Saint-Laurent-des-Hommes, Département Dordogne
 Saint-Laurent-des-Mortiers, Département Mayenne
 Saint-Laurent-des-Vignes, Département Dordogne
 Saint-Laurent-de-Terregatte, Département Manche
 Saint-Laurent-de-Trèves, Département Lozère
 Saint-Laurent-de-Vaux, Département Rhône, ehemalige Gemeinde – fusioniert mit Vaugneray
 Saint-Laurent-de-Veyrès, Département Lozère
 Saint-Laurent-d’Oingt, Département Rhône
 Saint-Laurent-d’Olt, Département Aveyron
 Saint-Laurent-d’Onay, Département Drôme
 Saint-Laurent-du-Bois, Département Gironde
 Saint-Laurent-du-Cros, Département Hautes-Alpes
 Saint-Laurent-du-Maroni, Überseedépartement Französisch-Guayana
 Saint-Laurent-du-Mont, Département Calvados
 Saint-Laurent-du-Mottay, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Saint-Laurent-du-Pape, Département Ardèche
 Saint-Laurent-du-Plan, Département Gironde
 Saint-Laurent-du-Pont, Département Isère
 Saint-Laurent-du-Tencement, Département Eure
 Saint-Laurent-du-Var, Département Alpes-Maritimes
 Saint-Laurent-du-Verdon, Département Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Laurent-en-Beaumont, Département Isère
 Saint-Laurent-en-Brionnais, Département Saône-et-Loire
 Saint-Laurent-en-Caux, Département Seine-Maritime
 Saint-Laurent-en-Gâtines, Département Indre-et-Loire
 Saint-Laurent-en-Grandvaux, Département Jura
 Saint-Laurent-en-Royans, Département Drôme
 Saint-Laurent-l’Abbaye, Département Nièvre
 Saint-Laurent-la-Conche, Département Loire
 Saint-Laurent-la-Gâtine, Département Eure-et-Loir
 Saint-Laurent-la-Roche, Département Jura
 Saint-Laurent-la-Vallée, Département Dordogne
 Saint-Laurent-la-Vernède, Département Gard
 Saint-Laurent-le-Minier, Département Gard
 Saint-Laurent-les-Bains, Département Ardèche
 Saint-Laurent-les-Églises, Département Haute-Vienne
 Saint-Laurent-les-Tours, Département Lot
 Saint-Laurent-Lolmie, Département Lot
 Saint-Laurent-Médoc, Département Gironde
 Saint-Laurent-Nouan, Département Loir-et-Cher
 Saint-Laurent-Rochefort, Département Loire
 Saint-Laurent-sous-Coiron, Département Ardèche
 Saint-Laurent-sur-Gorre, Département Haute-Vienne
 Saint-Laurent-sur-Manoire, Département Dordogne
 Saint-Laurent-sur-Mer, Département Calvados
 Saint-Laurent-sur-Othain, Département Meuse
 Saint-Laurent-sur-Oust, Département Morbihan
 Saint-Laurent-sur-Saône, Département Ain
 Saint-Laurent-sur-Sèvre, Département Vendée

Verwaltungsgebiete und Wahlkreise in Frankreich:
 Arrondissement Saint-Laurent-du-Maroni, Überseedépartement Französisch-Guayana
 Kanton Saint-Laurent-en-Grandvaux, Département Jura

Siehe auch:
 Laurentiuskirche